All I Want — третий студийный альбом американского кантри-певца Тима Макгро, изданный 19 сентября 1995 года на студии Curb Records. Альбом достиг № 4 в чарте Billboard 200 и 3 недели был № 1 в кантри хит-параде Top Country Albums (во 2-й раз подряд в его карьере). Тираж альбома превысил 3 млн копий и он получил 3-кр. платиновый статус RIAA.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Два сингла («I Like It, I Love It» 5 недель № 1; «She Never Lets It Go to Her Heart», 2 недели № 1) возглавили кантри-чарт Hot Country Songs (№ 1 в 1995 и 1996 годах).

Список композиций 
 «All I Want Is a Life» (Stan Munsey, Tony Mullins, Don Pfrimmer) — 3:31
 «She Never Lets It Go to Her Heart» (Chris Waters, Tom Shapiro) — 3:02
 «Can't Be Really Gone» (Gary Burr) — 3:20
 «Maybe We Should Just Sleep on It» (Jerry Laseter, Kerry Kurt Phillips) — 3:55
 «I Didn’t Ask and She Didn’t Say» (Van Stephenson, Reese Wilson, Tony Martin) — 4:02
 «Renegade» (Jeff Stevens, Steve Bogard) — 2:59
 «I Like It, I Love It» (Mark Hall, Jeb Stuart Anderson, Steve Dukes) — 3:24
 «The Great Divide» (Brett Beavers) — 3:15
 «You Got the Wrong Man» (Joe Barnhill, Wayne Perry) — 3:18
 «Don’t Mention Memphis» (Bill LaBounty, Rand Bishop) — 3:00
 «When She Wakes Up (And Finds Me Gone)» (Tommy Barnes) — 5:13
 «That’s Just Me» (Deryl Dodd) — 3:13

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Everywhere на сайте countrymusic.about.com 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Тима Макгро
Альбомы Curb Records
Альбомы, спродюсированные Байроном Гэллимором